Cap Blanc steht für: 
 einen archäologischen Fundplatz in Frankreich, siehe Cap Blanc (Abri)
 eine Landspitze auf Mallorca, siehe Cap Blanc (Mallorca) 
 eine Landspitze in Mauretanien, siehe Cap Blanc (Mauretanien)
 den nördlichsten Punkt Afrikas, siehe Ra's al-Abyad